Skalniak (Petrogale) – rodzaj ssaka z podrodziny kangurów (Macropodinae) w obrębie rodziny kangurowatych (Macropodidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Australii.

Morfologia 
Długość ciała 29–65 cm, długość ogona 23–70,9 cm; masa ciała 0,9–12 kg (samce są większe i cięższe od samic).

Systematyka

Etymologia  
 Petrogale:  petra „skała”; γαλεή galeē lub γαλή galē „łasica” .
 Heteropus: gr. ἑτερος heteros „różny, inny”; πους pous, ποδος podos „stopa”. Gatunek typowy: Heteropus albogularis Jourdan, 1837 (= Kangurus penicillatus J.E. Gray, 1827).
 Peradorcas: gr. πηρα pēra „kieszeń, torba”; δορκας dorkas „gazela”. Gatunek typowy: Petrogale concinna Gould, 1842.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Petrogale wilkinsi  – takson wyodrębniony ostatnio z P. brachyotis
 Petrogale brachyotis  – skalniak krótkouchy
 Petrogale concinna  – skalniak karłowaty
 Petrogale burbidgei  – skalniak malutki
 Petrogale persephone  – skalniak skryty
 Petrogale xanthopus  – skalniak żółtonogi
 Petrogale rothschildi  – skalniak atrakcyjny
 Petrogale lateralis  – skalniak czarnostopy
 Petrogale purpureicollis  – skalniak purpurowoszyi
 Petrogale godmani  – skalniak kamienny
 Petrogale coenensis  – skalniak północny
 Petrogale inornata  – skalniak zwyczajny
 Petrogale assimillis  – skalniak stadny
 Petrogale mareeba  – skalniak wyżynny
 Petrogale sharmani  – skalniak drobny
 Petrogale penicillata  – skalniak brązowoogonowy
 Petrogale herberti  – skalniak duży

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kangurowate